Heinold ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Heinold (1642–1711), schwäbische Dichterin
 Johann Wolfgang Heinold (1642–1699), schwäbischer evangelischer Pfarrer, Hofprediger und Herausgeber von Gesangbüchern
 Karl Heinold von Udyński (1862–1943), österreichischer Politiker
 Monika Heinold (* 1958), deutsche Politikerin
 Ronald Heinold, deutscher Basketballspieler